Дон Адолфо има више значења:

 Дон Адолфо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дон Адолфо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику